

Geografia 

 Canela (Cile), comune del Cile
 Canela (Rio Grande do Sul), città brasiliana dello Stato di Rio Grande do Sul
 Canela (Salvador), quartiere della città brasiliana di Salvador, nello Stato di Bahia

Altro 
 Canela (gruppo etnico), gruppo etnico del Brasile
 Canela (telenovela), telenovela peruviana
 Ailton Cesar Junior Alves da Silva, calciatore brasiliano noto come Canela

Pagine correlate 
 Togo Renan Soares  (1906-1992), detto Kanela, allenatore di pallacanestro brasiliano